Mommenheim kan syfta på:

 Mommenheim, Bas-Rhin – en kommun i departementet Bas-Rhin, Frankrike
 Mommenheim, Rheinland-Pfalz – en kommun i Landkreis Mainz-Bingen, Tyskland